Смоленська — станція метро Арбатсько-Покровської лінії в Москві, Росія
 Смоленська — станція метро Філівської лінії в Москві, Росія
 Смоленська — запланована станція метро на Московській лінії у Мінську, Білорусь
 Смоленська — станиця в Краснодарському краї, Росія

Див. також 
 Смоленська область
 Смоленська війна
 Смоленська єпархія РПЦ
 Смоленська губернія
 Смоленська битва (1941)
 Смоленська операція (1943)
 Смоленська земля
 Смоленська фортеця
 Смоленська АЕС
 Смоленська декларація
 Смоленська ікона Божої Матері
 Смоленська вулиця
 Смоленськ (значення)